Мбамба — бухта на озере Малави (Центральная Африка) ;
 Мбамба (Омбамба) — язык одного из племён, проживающего на территории Республики Конго и Габона ;
 Мбамба —  в Центральной Африке (1500(?)—1708). В 1708 вошло в состав государства Конго .
 Мбамба — Одно из названий африканской тигровой рыбы.
 Мбамба, Ноа (род. 2005) — бельгийский футболист.